Бабко́: — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабко Анатолій Кирилович (1905—1968) — український хімік-аналітик, академік АН УРСР (1957).
 Бабко Софія Олександрівна ( 1932) — український лікар-педіатр, доктор медичних наук (1987), професор (1999).
 Бабко Юрій Васильович (1923—1983) — український історик, доктор історичних наук (1971), професор.
 Бабко Юрій Володимирович (1988—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
Українські прізвища